Dit is een lijst van restaurants in Rotterdam die een Michelinster hebben of in het verleden er een gehad hebben. De lijst hieronder toont de restaurants op basis van de historisch hoogste waardering.

3 sterren 
Geen

2 sterren 
 Fred
 FG (voorheen: Ivy)
 Parkheuvel

1 ster 
 Amarone
 Coq d'Or
 De Engel
 FG Food Labs
 Old Dutch
 La Vilette
 Witte Paard

Kaart 

Michelinster